London Pride kan syfta på

 London Pride (film) – brittisk stumfilm från 1920, regisserad av Harold M. Shaw
 London Pride (sång) – en sång av Noël Coward från 1941
 London Pride (öl) – en öl (ale) tillverkad av bryggeriet Fuller, Smith and Turner
 London Pride (skulptur) – skulptur av Frank Dobson i London

Växter 

 London Pride – en trädgårdsperenn, se Saxifraga urbium
 Lesser London Pride –  en stenbräckeväxtart, se Slöjbräcka

Organisationer 

 Pride In London – en av de första pridefestivalerna i Europa som årligen hålls i London